Medellín of Medellin kan verwijzen naar:
 Medellín (Colombia), een stad in Colombia
 Medellín (Spanje), een stad in Extremadura in Spanje
 Medellin (Cebu), een gemeente in Cebu in de Filipijnen
 Medellín de Bravo, een stadje in Veracruz in Mexico
 Medellín (rivier), een rivier in Colombia
 het Medellínkartel